Black Cat steht für:

 Black Cat, ein Manga von Kentarō Yabuki
 Black Cat (1991), ein Hongkong-Actionthriller von Stephen Shin
 Black Cat II – Codename Cobra (1992), die Fortsetzung des Actionthrillers, siehe Codename: Cobra
 Black Cat (2004), eine Literaturadaption von Serge Rodnunsky
 Black Cat 2, ein Hongkong-Actionfilm von Wei Tung aus dem Jahr 1995
 Black Cat (Spielautomat), ein Vorläufer des einarmigen Banditen
 Black Cat, eine Figur aus den Harvey Comics
 Black Cat, eine Figur aus den Marvel Comics, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum

The Black Cat steht für:

 eine Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe, siehe Der schwarze Kater
 The Black Cat, Originaltitel von Die schwarze Katze (1934), Literaturverfilmung von Edgar G. Ulmer
 The Black Cat, Originaltitel von Die schwarze Katze (1966), Literaturverfilmung von Harold Hoffman 
 The Black Cat (1941), Literaturverfilmung mit Basil Rathbone
 The Black Cat (1981), Literaturverfilmung von Lucio Fulci

Siehe auch:

 Black Cat Island
 Black Cat Lake
 Black Cats
 Schwarze Katze